Эрвин может означать:

  — река.
 Эрвин (город) — город в Шотландии.

Фамилия 
 Эрвин, Букер (1930—1970) — американский музыкант, тенор-саксофонист.
 Эрвин, Стюарт (1903—1967) — американский актёр.
 Эрвин, Энтони (род. 1981) — американский пловец.